Milchhäuschen steht für:

 eine Milchsammelstelle (auch Milchhaus)
Milchhäuschen (Karlsruhe)
 eine (Selbstbedienungs-)Milchverkaufsstätte, in der Regel zur landwirtschaftlichen Direktvermarktung
 die (ursprüngliche) Bezeichnung folgender, in der Regel zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteter Gastronomiebetriebe
Schweizer Milchhäuschen (Bad Nauheim)
Milchhäuschen (Berlin), siehe Park am Weißen See
Das Milchhäuschen (Bochum)
Milchhäuschen (Chemnitz)
Milchhäuschen (Eilenriede), Ausflugslokal im Stadtwald Eilenriede von Hannover
Milchhäuschen (Kamp-Lintfort), aktuell als Kiosk genutztes Gebäude in Kamp-Lintfort
Milchhäuschen (Königswinter), Ausflugslokal im Siebengebirge bei Königswinter, Nordrhein-Westfalen
Milchhäuschen (Maschpark), Restaurant (aktueller Name Loretta's) am Maschpark in Hannover
Milchhäuschen (Timmendorfer Strand)